Ce patronyme est un diminutif de .
 Georges Simenon (1903–1989) est un écrivain belge d'expression française. On a donné son nom :
 à L'Heure Simenon, série télévisée (1987–1988) ;
 au Centre d'études et Fonds Georges-Simenon.
 Marc Simenon (1939–1999) est un réalisateur et scénariste belge, fils du précédent.
 Pierre Simenon (1959–) est un écrivain français, fils de Georges Simenon.
  (1967–) est un musicien et producteur britannique.

Notes et références 

Patronyme belge